Beijing Schmidt CCD Asteroid Program  (SCAP) var ett projekt som sökte efter småplaneter med Xinglong-observatoriet i Kina.

Minor Planet Center listar projektet som upptäckare av 1303 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av SCAP

Källor och referenser 

Rymdforskning